North Shore peut faire référence à :

Toponymie

En  
 , région suburbaine de Sydney ;
 .
 ,  banlieue de Geelong ;
 .
 , faubourg du comté de Noosa.

Au

Colombie-Britannique 
 , partie du  ;
 Montagnes North Shore situées sur la rive nord de la baie Burrard, la rive sud étant occupée par la ville de Vancouver.

Île-du-Prince-Édouard 
 North Shore, municipalité.

Nouveau-Brunswick 
*, région le long de la baie des Chaleurs, au Nouveau-Brunswick ;

Nouvelle-Écosse 
 , communauté en Nouvelle-Écosse ;
 , communauté en Nouvelle-Écosse.

Québec 
 Côte-Nord (North Shore en anglais), région administrative du Québec ;
 Rive-Nord de Montréal (North Shore en anglais), banlieue nord de Montréal.

Ontario 
 , canton en Ontario.

Au  et aux  
  (North Shore en anglais), région située entre Minnesota et Ontario.

Aux  
 North Shore, une ville du comté de Riverside au bord de la Salton Sea ;
 North Shore (Illinois), une région désignant les banlieues nord de Chicago (Illinois) situées en bordure du lac Michigan ;
 North Shore (Long Island), la partie nord de Long Island ;
 North Shore (Massachusetts), une région suburbaine de Boston ;
 North Shore (Oahu), une partie de la côte de l'île hawaïenne d'Oahu ;
 North Shore (Staten Island), une région dans les borough de Staten Island, ville de New York ;
 North Shore, un quartier de Pittsburgh, en Pennsylvanie ;
 , une communauté non-incorporée.

En  
 North Shore City, cité de la conurbation d'Auckland.

Fiction télévisée 

 North Shore : Hôtel du Pacifique

Note

Voir aussi 
 

Homonymie de localités aux États-Unis